

Biologia 
 Locus typicus: riferimento geografico riportato nella descrizione originale di un tipo

Geologia 
 Locus typicus: località in cui un particolare tipo di roccia, unità stratigrafica, fossile o specie minerale è stato descritto per la prima volta